Авасима может означать:

Топоним 
 Авасима (остров) — японский остров в восточной части Японского моря.

Фамилия 
 Тикагэ Авасима (1924—2012) — японская киноактриса.